Činkvegrana ima više značenja:
 Činkvegrana (Avelino)
 Činkvegrana (Katanija)